Okręty US Navy o nazwie USS "Ontario", pochodzącej od jeziora Ontario:
 Pierwszy "Ontario" był szkunerem służącym na jeziorach w czasie wojny brytyjsko-amerykańskiej.
 Drugi "Ontario" był 16 działowym slupem wojennym pełniącym służbę po wojnie brytyjsko-amerykańskiej.
 Trzeci "Ontario" był slupem o napędzie śrubowym, którego stępkę położono w 1863. Przemianowany na "New York" w 1869 i sprzedany gdy nadal znajdował się na pochylni w 1888,
 Czwarty "Ontario" (Fleet Collier No. 2) był węglowcem, którego stępkę położono 18 października 1907 w Mare Island Naval Shipyard. Zwodowany 5 grudnia 1908, został wcielony do służby 15 stycznia 1910. Wycofany ze służby 7 kwietnia 1913, przerobiony na okręt remontowy i wcielony ponownie do służby pod nazwą "Prometheus" (Repair Ship No. 2) 23 grudnia 1914.
 Piąty "Ontario" (AT-13) był holownikiem oceanicznym, który był w służbie w latach 1912-1946.

Ontario